Las Meninas è il titolo di diverse opere:

Las Meninas – quadro del pittore spagnolo Diego Velázquez

 Las Meninas – ciclo di 58 dipinti e studi del pittore spagnolo Pablo Picasso